International Ice Hockey League 1995/1996 var den fjärde och sista säsongen av International Ice Hockey League. Ligan ersattes den påföljande säsongen (1996/1997) av Ryska superligan i ishockey. 28 lag deltog i ligan och Dynamo Moskva blev mästare.

Grundserien
I grundserien var lagen uppdelade i två konferenser om 14 lag vardera som möttes hemma och borta (26 omgångar). Sedan gick de sju bästa lagen från vardera konferens vidare till andra rundan, där lagen spelade ytterligare 26 omgångar. Därefter gick de 16 bästa lagen vidare till slutspel. Slutställningen ses nedan.

Western Conference

Eastern Conference

Andra omgången

Slutspelet
Slutspelet spelades enligt nedan.

Källor 

Ishockeysäsongen 1995/1996